COWEX henviser til forskellige artikler:

 cowex a/s – en dansk industriel IT og automation virksomhed.
 Cowex AG – en svejtsisk kemivirksomhed som blandt andet fremstiller komposit-produkter.